Ensemble nous ferons l'Histoire (Juntos Haremos Historia) est une ancienne alliance politique mexicaine de centre à gauche fondée le  et dissoute le . Elle est composée du Mouvement de régénération nationale, du Parti du travail ainsi que du Parti de la Réunion solidaire et soutien la candidature d'Andrés Manuel López Obrador à l'élection présidentielle de 2018.

Histoire

Un accord partiel est signé le 13 décembre 2017 en présence de Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya et Hugo Eric Flores, présidents des trois partis. Andrés Manuel López Obrador est alors désigné comme candidat commun à l'élection présidentielle de 2018. Dans le cadre de cet accord, Morena présente 150 candidats aux législatives tandis que le PT et le PES en présentent 75 chacun.

Le choix d'une alliance avec le PES irrite certains militants de gauche qui interpellent Yeidckol Polevnsky sur le positionnement conservateur du parti vis-à-vis de l'avortement et des droits LGBT.

L'alliance remporte une majorité absolue au Congrès de l'Union tandis que Andrés Manuel López Obrador devient le  président des États-Unis mexicains avec 53% des voix.

Résultats

Élection présidentielle

Élections législatives

Élections sénatoriales

Élections gouvernorales

Notes et références

Ancien parti politique au Mexique